Ludwig Sitalsing (1901-1978), een Surinaams ambtenaar en politicus
 Martin Sitalsing (1962), Nederlands bestuurder en voormalig politiefunctionaris
 Senna Sitalsing (1999), Nederlands zangeres
 Sheila Sitalsing (1968), Nederlands journaliste en columniste